Рудки — топоним:

Беларусь 
 Рудки — деревня, Тучанский сельсовет, Клецкий район, Минская область
 Рудки — упразднённая деревня, Черноборский сельсовет, Быховский район, Могилёвская область

Украина 
 Рудки — город, Самборский район, Львовская область
 Рудки — село, Гусятинский район, Тернопольская область